Цзэн:

 Цзэн — китайская фамилия (клан).
 Цзэн Гофань (1811—1872) — китайский политический и военный деятель, писатель.
 Цзэн Личэн (род. 1986) — тайваньская тхэквондистка.
 Цзэн Ляньсун (1917—1999) — китайский экономист, актёр, дизайнер флага Китайской Народной Республики.
 
 Цзэн Цзиньму, Томас (1920—2016) — католический епископ, ординарий епархии Юйцзяна.
 Цзэн Цзицзэ (1839—1890) — китайский дипломат.
 Цзэн Чэн (род. 1987) — китайский футболист.